Durno ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Durno (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Edwin Russell Durno (1899–1976), US-amerikanischer Politiker